Piotr Siejka – polski aktor teatralny i filmowy
 Piotr Siejka – polski kompozytor i producent muzyczny